Zaninović ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Zaninović (* 1987), kroatische Taekwondoin
 Lucija Zaninović (* 1987), kroatische Taekwondoin
 Vinko Zaninović (* 1987), kroatischer Radsportler